Aleksandr Travin (1937-1989) – cestista sovietico, figlio di Konstantin
Andreý Travïn (1979) – ex calciatore kazako
Konstantin Travin (1905-1988) – allenatore di pallacanestro sovietico